Digital publishing steht für:
 Digitales Publizieren, auch Cross Media Publishing
 Digital publishing (Unternehmen)